Enriqueta Leguía – poetessa peruviana
 Augusto Leguía y Salcedo – politico peruviano, due volte presidente del Perù
 Germán Leguía – ex calciatore peruviano, centrocampista
 Germán Leguía y Martínez Jakeway – politico peruviano, primo ministro del Perù tra il 1919 e il 1922
 Roberto Leguía – politico peruviano